Goed kan meerdere betekenissen hebben.

Goed en kwaad
 Als tegenstelling tot "het kwaad": zie goed en kwaad

Stoffelijk
 Goed als fysiek object van waarde, zie goed (economie)
 Duurzaam goed
 Consumptiegoed
 Kapitaalgoed
 Commodity

Juridisch
 Goederen en zaken
 Goed in de zin van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, zie goed (Nederlands recht).
 Goed in de zin van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zie goed (Belgisch recht).

Textiel
 Goed als aanduiding voor stof of textiel